Roudná je označení více míst: 
 Roudná (katastrální území Roudná nad Lužnicí), obec v okrese Tábor v Jihočeském kraji
 Roudná (Srby), (k. ú.Roudná u Horšovského Týna), část obce Srby v okrese Domažlice

 Roudná (Plzeň), lokalita (základní sídelní jednotka) ve městě Plzeň, k. ú. Plzeň, obvod Plzeň 1, místní část Severní Předměstí
 Roudná (Nové Hrady), lokalita obce Nové Hrady v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy